Martinus Willem Beijerinck (1851-1931), botaniste et microbiologiste néerlandais. 
 Beijerinck, cratère lunaire